Louise de Prusse peut désigner :

 Louise de Prusse (1770-1836), fille du prince Auguste Ferdinand de Prusse et princesse Radziwiłł
 Louise de Mecklembourg-Strelitz (1776 - 1810), reine de Prusse
 Louise de Prusse (1808-1870), princesse des Pays-Bas et fille de la précédente
 Louise de Prusse (1829-1901), princesse de Hesse-Philipstahl-Barchfeld, et petite-fille de la reine de Prusse
 Louise de Prusse (1838-1923), grande-duchesse de Bade et petite-fille de la reine Louise de Prusse